McEwen (Tennessee), een plaats in de Amerikaanse staat Tennessee
 Robbie McEwen, een Australisch voormalig professioneel wielrenner